The Poverty of Riches – cortometraggio del 1913 diretto da Phillips Smalley e Lois Weber
The Poverty of Riches – film del 1921 diretto da Reginald Barker